Spiliotopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Spiliotopoulos (* 1942), griechisch-amerikanischer Filmschaffender 
 Spilious Spiliotopoulos (* 1941), griechischer Politiker, zwischen 2004 und 2006 Verteidigungsminister Griechenlands
 Tassos Spiliotopoulos (* 1978), griechischer Jazz- und Fusionmusiker